Az 1974-es 1. divisjon volt a 30. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában.

A címvédő a Viking volt. A szezont újra a Viking csapata nyerte, a bajnokság történetében negyedjére.

Tabella

Meccstáblázat

Statisztikák

Gólkirály 
 Odd Berg (Molde) – 13 gól

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok